Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» — учебное заведение, ведущее обучение и подготовку юных спортсменов из Кургана и других городов области.

В материальную базу ГБУ «СШОР №1» входят Спортивный комплекс «Турбинка» (дзюдо, тяжёлая атлетика), Бассейн «Олимп» (плавание), Спортивный комплекс имени В. Ф. Горбенко (самбо, дзюдо, тхэквондо, лёгкая атлетика), Спортивный комплекс «Зауралец» (лёгкая атлетика, тхэквондо), Стадион «Центральный» (легкая атлетика).

История 
21 января 2003 года по указу Губернатора Курганской области Олега Богомолова в Кургане была создана «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №»1. Расположилась «ОСДЮСШОР № 1» в спорткомплексе «Турбинка». В «ОСДЮСШОР № 1» были открыты восемь отделений: греко-римская борьба, дзюдо, плавание, легкая атлетика, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, биатлон и лыжные гонки. Количество учащихся на тот момент составляло 1148 человек, из которых 12 мастеров спорта и 58 кандидатов в мастера спорта.

Постановлением Правительства Курганской области № 283 от 12 сентября 2016 года Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1» переименовано в Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №1».

3 ноября 2017 года ГБУ «СШОР №2» (ИНН 4501112400) прекратило деятельность юридического лица путём реорганизации в форме присоединения к ГБУ «СШОР №1» (ИНН 4501101110).

В 2017 году в ГБУ «СШОР №1» работает 7 отделений: дзюдо, легкая атлетика, плавание, самбо, тяжёлая атлетика, тхэквондо, спорт глухих лёгкая атлетика. Количество занимающихся составляет 1140 человек, из них 2 мастера спорта международного класса,  7 мастеров спорта и 49 кандидатов в мастера спорта.

За время работы «ОСДЮСШОР № 1» и ГБУ «СШОР №1» было подготовлено: 1 заслуженный мастер спорта, 2 мастера спорта международного класса, 61 мастеров спорта России, более 200 кандидатов в мастера спорта.

Воспитанники ГБУ «СШОР № 1» и ОСДЮСШОР № 1 
 Тяжёлая атлетика
 Максим Важенин — МС по тяжёлой атлетике, бронзовый призёр первенства России по тяжёлой атлетике.
 Лёгкая атлетика
 Алена Сычева — победитель и призёр первенства России в беге по шоссе.
 Вадим Мартышев — победитель и призёр первенства России по легкой атлетике, призёр первенства России в беге по шоссе.
 Дарья Захарова — победитель первенства России по лёгкой атлетике, победитель первенства России в беге по шоссе.
 Ирина Исянова — КМС по легкой атлетике, победитель и призёр первенства России по легкой атлетике.
 Людмила Арутюнян — КМС по легкой атлетике, победитель I Всероссийской летней спартакиады инвалидов (2011), бронзовый призёр первенства России по лёгкой атлетике среди спортсменов-инвалидов по слуху.
 Максим Якушев — победитель IV Спартакиады учащихся России по легкой атлетике, призёр первенства России по легкой атлетике.
 Полина Шавкунова — победитель первенства России в беге по шоссе, призёр первенства Росси по лёгкой атлетике.
 Сергей Филиппов — победитель III этапа V летней Спартакиады учащихся России (2011) по лёгкой атлетике.
 Александр Ваганов — МСМК  по лёгкой атлетике (спорт глухих).
 Плавание
 Алексей Карасев — МС по плаванию среди спортсменов—инвалидов с ПОДА, неоднократный призёр чемпионата и первенства России.
 Анастасия Дженикян — серебряный призёр Чемпионата России по плаванию среди спортсменов с ПОДА.
 Михаил Синдин — ЗМС по плаванию среди спортсменов с ПОДА, участник Паралимпийских игр в Пекине (2008), серебряный призёр Чемпионата Мира в (2010), серебряный призёр Кубка Европы в (2007), 34 — кратный Чемпион России, неоднократный победитель и чемпион Международных соревнований, 3-кратный рекордсмен Европы, 17 — кратный рекордсмен России.
 Самбо
 Анатолий Иванов — МС по самбо, чемпион Международной Азии по борьбе самбо, призёр первенства России по самбо.
 Илья Лукашук — МС по самбо, серебряный призёр Первенства Европы по самбо (2011), бронзовый призёр Первенства Европы по самбо (2010), неоднократный призёр Первенств России по самбо. Серебряный призёр Первенства мира по самбо в г. Рига (2011).
 Наталья Пустобаева — МС по дзюдо и самбо, серебряный призёр первенства Европы по борьбе самбо, неоднократный призёр первенств России по самбо.
 Сергей Лозовский — МС по самбо, бронзовый призёр первенства России по самбо.
 Станислав Шибаев — КМС по самбо, бронзовый призёр первенства России по самбо.
 Татьяна Рычкова — МС по самбо, неоднократный призёр первенств России по самбо.
 Тхэквандо
 Дмитрий Дружинин — МС по тхэквондо, победитель первенства России по тхэквондо (2007), участник Чемпионата Европы.
 Дзюдо
 Андрей Лопарев — серебряный призёр III этапа пятой летней спартакиады учащихся по дзюдо, победитель открытого лично-командного турнира «Кубок Сэнсэя» по дзюдо.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ГКОУДОД «СШОР № 1»
 Первенство ОСДЮСШОР № 1 по дзюдо
 Праздник в ОСДЮСШОР №1
 Соревнования на приз ОСДЮСШОР №1
 Трое курганских спортсменов стали трехкратными чемпионами области
 У курганцев – пять золотых медалей

Детско-юношеские спортивные школы России
Школы Кургана
Спортивные организации Кургана